Cette liste représente les plus importantes villes de l'Égypte antique ordonnées par nome et suivies des divinités qui y étaient adorées.

Basse-Égypte 

! width="4%" | Nome
! width="17%" | Ville (nom égyptien)
! width="17%" | Ville (nom grec)
! width="17%" | Ville (nom moderne)
! width="45%" | Dieux

| align="center" |   || Ineb Hedjjnb-ḥḏ || Memphis || || Ptah, Sekhmet, Néfertoum

| align="center" |  || Per-Djéhouti || Hermopolis Parva || || Thot 

| align="center" |  || Saou || Saïs || Sa El-Hagar || Neïth

| align="center" |  || Pé || Bouto || Tell el-Farâˁûn || Ouadjit

| align="center" |  || Tjekou || Pithôm || Tell el-Maskhouta || Atoum

| align="center" |  || Djedou || Busiris || Abousir Bana || Osiris

| align="center" |  || Het-ta-hérieb || Athribis || Tell-Athrib || Kemour, Khentykhety, Hathor

| align="center" |  || Taremou || Léontopolis || Tell el-Moqdam || Chou, Miysis

| align="center" |  || IounouJwnw || Héliopolis || Aîn-ech-Chams || Atoum, Khépri, Rê, Nebethetepet, Iousaas

| align="center" |  || || Hermopolis Bahou || || 

| align="center" |  || || Mendès || Tell el-Rub'a || Banebdjedet, Hatméhyt, Chou

| align="center" |  || || Apollinopolis Parva || Tell el-Balamoun || Harakhtès (Horus de l'horizon)

| align="center" |  || Per BastetPr-Bȝstt || Bubastis || Tell Basta || Bastet, Atoum, Miysis

| align="center" |  || Per-SopdouPr-Spdw || || || Sopdou
|}

Haute-Égypte 

! width="4%" | Nome
! width="17%" | Ville (nom égyptien)
! width="17%" | Ville (nom grec)
! width="17%" | Ville (nom moderne)
! width="45%" | Dieux

| align="center" |  || || Philæ || Philæ || Isis, Hathor
|-
| || Abou || Éléphantine || || Khnoum, Anoukis, Satet
|-
| || Nubt || Ombos || || Sobek, Haroëris, Seth

| align="center" |  || BehedetBḥdt || Apollinopolis Magna || Edfou || Horbehedety (Horus d'Edfou)

| align="center" |  || NekhenNḫn || Hiéraconpolis || || Horus de Nekhen
|-
| || Nekheb || Eileithyaspolislitt. « La ville d'Eileithya » || El Kab || Nekhbet
|-
| || Ta-senet || Latopolis || Esna || Khnoum
|-
| || || Hermonthis || Erment || Montou

| align="center" |  || OuasetWȝst || Thèbes || || Amon, Mout, Khonsou, Ouseret 

| align="center" |  || Gebtou || Coptos || Qeft || Min

| align="center" |  || Nitentore || Tentyris || Dendérah || Hathor

| align="center" |  || Abidjouȝbḏw || Abydos || || Khentamentiou-Osiris
|-
| || Tjenu || Thinis || El-Birbèh || Onouris

| align="center" |  || Ipoujpw|| Panopolis || Akhmîm || Min, Apérètisèt

| align="center" |  || Saouty || Lycopolis || Assiout || Oupouaout

| align="center" |  || Khemenouḫmn || Hermopolis Magna || Tounah el-Gebel || Thot

| align="center" |  || Houtnennesout ḥwt-nn-nswt|| Hérakléopolis || Ihnasiya Umm al-Kimam || Harsaphes

| align="center" |  || Chedetšdt || Crocodilopolis || Médinet el-Fayoum || Sobek

| align="center" |  || pr-nb.t-tp-jḥw || Aphroditopolis || Atfieh || Hathor, Hésat
|}

Index égyptologique